A cikk a Magyarországon anyakönyvezhető keresztneveknek a 2010-es évekbeni gyakorisági adatait elemzi és mutatja be. Az adatok a teljes évtizedre számolt értékeket mutatják be.

A keresztnevek száma – Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének jóváhagyása alapján – havonta néhány névvel bővül. 2019. december 31-én az anyakönyvezhető utónevek száma 4182, amelyből 2372 a női és 1810 a férfinév.

A táblázatok a teljes és az újszülött népességre vonatkozóan is az adott évben a 100–100 leggyakoribb női és férfinevet adják meg, az elemzés is ezekre a nevekre vonatkozik. Az adatok a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkársága weboldaláról származnak.

A teljes népességre vonatkozóan 2020. január 1-jén a László illetve a Mária nevet viselték a legtöbben, míg az újszülöttek esetén ugyanekkor a Bence, illetve a Hanna név bizonyult a legnépszerűbbnek. Az évtized elejéhez viszonyítva a teljes népességben nincs változás, 2011. január elsején szintén a László és a Mária nevet viselték a legtöbbet, bár azóta mindkét név viselőinek száma csökkent. Az újszülöttek esetében 2010-ben a fiúnevek között szintén a Bence volt a legnépszerűbb, de a lánynevek tekintetében akkor még a Jázmin vezette a gyakorisági listát. A teljes évtizedben az összes újszülött közül a legtöbben a Bence és a Hanna nevet kapták.

Újszülötteknek adott nevek
Mivel a hivatal az első névként leggyakrabban adott 100 keresztnév listáját közli minden évben, ezért az évtized elején a lista 100–100 nevet tartalmazott, az évtized végére az összesített lista férfinevek esetében 121, női nevek esetében 133 névre bővült, így a leggyakoribb nevek 21, illetve 33%-a kicserélődött a 2010-es évek végére.

Az összesített lista minden nevet tartalmaz, amit az évenkénti listák, így az adott évben a 100 leggyakoribb név között vannak olyanok, melyek az előző évben nem szerepeltek a 100 leggyakoribb név között, vagy a következő évre kiestek ebből a körből. Így például az Arnold férfinév csak 2014-ben, a Julianna női név csak 2011-ben szerepelt az első 100-ban.

2019 decemberében összesen  női és  férfinév anyakönyvezhető. Mivel az élveszületések száma az összes újszülöttre vonatkozik, és külön nemenkénti bontás nem érhető el, ezért a százalékos összesítések csak arra vonatkoznak, hogy az összes újszülött közül hányan viselik az adott nev(ek)et. Ennek megfelelően a 100 leggyakoribb férfi- és női név százalékos arányát, valamint az élveszületések számát évenkénti bontásban az alábbi táblázat mutatja.

Az adatokból kiderül, hogy dacára a több ezer választható névnek, a szülők kb. 80%-a leggyakoribb 100–100 női és férfinév közül válogat, habár a választott női nevek nagyobb változatosságot mutatnak.

A férfinevek esetében évek óta nincs változás, ahogy 2010-ben, úgy 2019-ben is a Bence név áll a leggyakrabban adott nevek élén (a név tulajdonképpen már 2003 óta a leggyakrabban adott férfinév). A 2. és 3. helyen egészen 2018-ig nem volt változás, sorrendben a Máté és a Levente őrizték ezeket a helyeket, de 2018-ban a harmadik helyre került a Dominik, viszont 2019-ben ismét Bence–Máté–Levente lett a sorrend. A női nevek esetében egészen 2016-ig az első három helyen álló név ugyanaz volt, habár a sorrendjük megváltozott. 2010-ben Jázmin, Anna, Hanna volt a sorrend, 2016-ban már Hanna–Anna–Jázmin. 2017-ben a Jázmin népszerűsége megtört, az évtized végére a 13. helyre csúszott vissza.

A 100 leggyakrabban adott név között a legnagyobb növekedést férfinevek esetében a Benett, női nevek esetében az Alíz érte el, előbbit 274%-kal, utóbbit 284%-kal többen választott. A legnagyobb csökkenést a Csanád, illetve a Virág név szenvedte el: a Csanádot feleannyian választják a gyereküknek, mint 2010-ben, a Virágot pedig több mint 65%-kal kevesebben.

Férfinevek
Az első névként leggyakrabban adott keresztnevek 2010 és 2019 között. A táblázat adott évének első oszlopában a nevet viselő újszülöttek száma, a másodikban a darabszám alapján számolt helyezés olvasható. Ahol nincs adat feltüntetve, ott az adott név nem szerepelt az első százban abban az évben. Az évtizedben 121 férfinév került fel a százas listára, amik közül 84 név szerepelt minden évben.

A férfinevek közül 2019-ben a Bence nevet kapta a legtöbb fiú újszülött, 1442 fő, ami az összes újszülött 1,61%-át jelenti, azonban a teljes évtizedben ebben az évben kapták a legkevesebben ezt a nevet. 2010-ben még 1801 kisfiút neveztek el így, de a név népszerűsége kicsit visszaesett 2014-re, majd ismét lendületbe jött, hogy aztán újból veszítsen a népszerűségéből, ám még így is minden évben ez számított a legtöbbet adott férfinévnek. Az évtized elejéhez képest az első 3 leggyakoribb névben nincs változás, ezek sorrendben Bence, Máté, Levente. Azonban a két utóbbi nevet kevesebben kapták, Ráadásul 2018-ban a Dominik lett a 3. legnépszerűbb férfinév.

A legnagyobb növekedést az első 100 névben a Benett név érte el. 2010-ben 208-an, 2019-ben már 778-an kapták ezt a nevet, ami 274%-os növekedésnek felel meg, amivel a 17. leggyakrabban adott férfinévnek számít 2019-ben. A 2010-hez képest legnagyobb növekedést produkáló nevek listáján szerepel még a Zente (+212%), a Vencel (+158%), a Nolen (+125%), és a Noel (+121%) név. A Noel kivételével a többi név a „semmiből” jött: a Zente 2013, a Vencel 2015, a Nolen pedig 2016 előtt nem is szerepelt a 100-as listán.

A nevek népszerűségének elmúlását megszenvedik mindazok a nevek, amik csak ideig-óráig tudnak bent maradni a 100 legnépszerűbb név között. Ha csak azokat a neveket vizsgáljuk, amik legalább 9 évben szerepeltek ezen a listán, akkor a Csanád név a legnagyobb vesztes, melyet 2010-ben még 213-an kaptak, de 2018-ban már csak 93-an, 2019-ben pedig már nem is szerepelt az első százban, vagyis a csökkenés 56%-os. A legnagyobb csökkenést elszenvedő nevek listáján szerepel még a Rikárdó (−54%, 2019-ben kiesett), a Szabolcs (−54%), a Gergely (-52%) és a Kevin (−51%).

Női nevek
Az első névként leggyakrabban adott keresztnevek 2010 és 2019 között. A táblázat adott évének első oszlopában a nevet viselő újszülöttek száma, a másodikban a darabszám alapján számolt helyezés olvasható. Ahol nincs adat feltüntetve, ott az adott név nem szerepelt az első százban abban az évben. A százas listán összesen 133 név szerepel, ezek közül azonban mindössze 69 olyan név van, amely minden évben felkerült erre a listára, vagyis a neveknek csak 51%-a őrizte meg a népszerűségét.

A női nevek közül 2019-ben a Hanna nevet kapta a legtöbb lány újszülött, 1494 fő, ami az összes újszülött 1,68%-át jelenti. 2010-ben 1145-en kapták ezt a nevet. A név népszerűsége nőtt egészen 2014-ig, majd azóta csökken, de még így is sikerült élre törnie, első helyét 2011 óta őrzi. 2010–2016 között az első 3 leggyakoribb névben nem volt változás, csak a sorrendjük fordult meg, Jázmin, Anna, Hanná-ról Hanna–Anna–Jázmin-ra. A két utóbbi nevet évről évre kevesebben kapják. 2017-ben a Jázmin név népszerűsége erősen visszaesett, 100-zal kevesebben kapták ezt a nevet, mint az előző évben, így a név a 7. helyre szorult vissza. Helyét átvette a dobogón a Zoé, mely 2010-ben még csak a 25. legnépszerűbb név volt, de gyakorisága egyre emelkedett. Az évtized végére Hanna–Anna–Zoé lett a 3 legnépszerűbb női név, az évtized elején vezető Jázmin a 13. helyre csúszott vissza.

A legnagyobb növekedést az első 100 névben az Alíz név érte el. 2010-ben 117-en, 2019-ben már 449-en kapták ezt a nevet, ami 284%-os növekedésnek felel meg, amivel a 21. leggyakrabban adott női névnek számít 2019-ben. A 2010-hez képest legnagyobb növekedést produkáló nevek listáján szerepel még az Olívia (+248%), a Zselyke (+243%), a Léna (+221%) és a Lilien (+198%) név.

A nevek népszerűségének elmúlását megszenvedi a Virág név, melyet 2010-ben még 342-en kaptak, de 2019-ben már csak 108-an, vagyis a csökkenés 68%-os. A legnagyobb csökkenést elszenvedő nevek listáján szerepel még a Kata (−62%, 2019-ben kiesett), a Kitti (−61%, 2019-ben kiesett), a Nikolett (−59%, 2018-ban kiesett) és a Tímea (-58%).

A teljes népességben előforduló nevek
A 100 leggyakoribb keresztnév gyakorisága a teljes népességre vonatkozóan 2010 és 2019 között. Az adatok az első keresztnévre vonatkoznak. A táblázatok adott évének első oszlopában a nevet viselő emberek száma, a másodikban a darabszám alapján számolt helyezés olvasható. Ahol nincs adat feltüntetve, ott az adott név nem szerepelt az első százban abban az évben.

A 100 leggyakoribb név között férfinevek esetében 107, női nevek esetében 108 név szerepel. Ennek az az oka, hogy az összesítés évenkénti, így az adott évben a 100 leggyakoribb név között vannak olyanok, melyek az előző évben nem szerepeltek a 100 leggyakoribb név között, vagy a következő évre kiestek ebből a körből. Így például az Izabella női név csak 2019-ben szerepelt az első százban.

2019 decemberében összesen  női és  férfinév anyakönyvezhető. A leggyakoribb 107 nevet férfiak esetében  fő, női nevek esetében  fő viseli, vagyis a férfiak 94,7%-a ennek a 107 névnek a valamelyikét, a nők 83,6%-a pedig a listában szereplő 108 név egyikét viseli. A maradék több mint 1600 férfi és 2200 női néven osztozik a lakosság 11,1%-a. A viselt női nevek tehát némileg változatosabbak, mint a férfinevek, de mindkét nem esetében növekvő változatosság tapasztalható az évtized elejéhez képest.

Az évtized végén a leggyakoribb férfi keresztnevet, a László-t a férfiak 6%-a, a leggyakoribb női nevet, a Máriá-t, a nők 5,9%-a viseli. Mindkét név százalékos aránya csökkenő tendenciát mutat, mivel 2010-ben, az akkori népességi adatokból számolva, a László-t a férfiak 6,8, a Máriá-t a nők 7,3%-a viselte. A csökkenés két dolognak tudható be: Magyarország népességfogyásának, illetve annak, hogy mindkét név veszített népszerűségéből, és egyre kevesebben adják őket újszülött gyerekeiknek.

A 100 leggyakoribb név között a legnagyobb növekedést férfinevek esetében százalékos arányban a Noel, női nevek esetében a Hanna érte el, míg legnagyobb csökkenést a Lajos (keresztnév), illetve a Rozália és a Jolán név szenvedte el. A Noel nevet viselők száma 2011 és 2019 között majdnem a háromszorosára nőtt (2010-ben a név még nem szerepelt a leggyakoribb 100 férfinév között), a Hanna 2011 óta 130%-os növekedést ért el, 2010-ben még szintén nem szerepelt az első százban. A Lajos név viselőnek száma több mint 22%-kal csökkent 2010 óta, a Rozália és a Jolán pedig egyaránt viselőinek harmadát vesztette el.

Férfinevek
Magyarország teljes férfilakossága közül a 100 leggyakoribb nevet viseli a férfiak 94,7%-a, ami csökkenés az évtized elejei 97,2%-hoz képest. Ez azt jelenti, hogy az évtized végére a viselt férfinevek változatosabbak lettek.

2019-ben első 5 leggyakoribb férfinevet viseli a férfiak 24,6%-a, ez az arány 2010-ben még 28,44% volt. Vagyis míg az évtized elején az összes férfi majdnem harmada 5 néven osztozott, az évtized végére már csak negyedük viselte az öt leggyakoribb nevet.

A férfinevek közül 2019-ben a László nevet viselték a legtöbben,  fő, ami a férfiak 6%-át jelenti. 2010-ben még -en viselték ezt a nevet, ami akkor 6,8%-nak felelt meg, vagyis a csökkenés 0,8% ( fő). 2010-hez képest az első 5 leggyakoribb névben nincs változás, ezek László, István, József, János és Zoltán. Azonban a László-hoz hasonlóan ezeket a neveket is egyre kevesebben viselik.

A legnagyobb növekedést az első 100 névben a Noel név érte el. 2010-ben még nem is szerepelt az első 100-ban, de 2011-hez képest viselőinek száma 253%-kal, vagyis több mint a három és félszeresére nőtt, 3102 főről 10944 főre, amivel a 70. legtöbbet viselt férfinévnek számít 2019-ben. A 2010-hez képest legnagyobb növekedést produkáló nevek listáján szerepel még a Zalán (+150%), az Ábel (+86%), a Hunor (+83%) és a Botond (+82%) név.

A nevek népszerűségének elmúlását megszenvedi a Lajos név, melyet 2010-ben még  férfi viselt, de 2019-ben már csak , vagyis -tel kevesebben, a csökkenés 22%-os. A legnagyobb csökkenést elszenvedő nevek listáján szerepel még a Jenő (−21,1%), a Pál (−20,9%), az Antal (−20,9%) és a Dezső (−20,8%).

Ha nem %-osan, hanem a viselők száma alapján elemezzük a listát, azt találjuk, hogy férfiaknál a legnagyobb mértékben a Bence név viselőinek száma nőtt, 14830 fővel, utána a Máté, a Levente, a Dávid és az Ádám következik a sorban.

A csökkenéseket tekintve a férfineveknél legnagyobb számba, 54957 fővel, a József név viselőinek száma csökkent, majd sorrendben az István, a János, a László és a Ferenc következik.

Női nevek
Magyarország teljes női lakossága közül a 100 leggyakoribb nevet viseli a nők 83,6%-a, ami csökkenés az évtized elejei 88%-hoz képest. Ez azt jelenti, hogy az évtized végére a viselt női nevek változatosabbak lettek, és eleve változatosabbak, mint a férfinevek.

2019-ben első 5 leggyakoribb női nevet viseli a nők 20%-a, ez az arány 2010-ben még 23,9% volt. Vagyis míg az évtized elején az összes nő majdnem negyede 5 néven osztozott, az évtized végére már csak ötödük viselte az öt leggyakoribb nevet.

A női nevek közül 2019-ben a Mária nevet viselték a legtöbben,  fő, ami a nők 5,9%-át jelenti. 2010-ben még -en viselték ezt a nevet, ami akkor 7,3%-nak felelt meg, vagyis a csökkenés 1,4% ( fő). 2010-hez képest az első 5 leggyakoribb névben nincs változás, ezek Mária, Erzsébet, Éva, Katalin és Ilona. Azonban a Máriához hasonlóan ezeket a neveket is egyre kevesebben viselik.

A legnagyobb növekedést az első 100 névben a Hanna név érte el. 2010-ben még nem is szerepelt az első 100-ban, de 2011-hez képest viselőinek száma 130%-kal nőtt, 10349 főről 23754 főre, amivel a 60. legtöbbet viselt női névnek számít 2019-ben. A 2010-hez képest legnagyobb növekedést produkáló nevek listáján szerepel még a Lili (+60%), a Luca (+52%), a Jázmin (+46%) és az Emma (+38%) név.

A nevek népszerűségének elmúlását megszenvedi a Rozália név, melyet 2010-ben még  nő viselt, de 2019-ben már csak , vagyis -cel kevesebben, a csökkenés 28,8%-os. A legnagyobb csökkenést elszenvedő nevek listáján szerepel még a Jolán (−28,5%), a Teréz (−28,4%), a Margit (−28,3%) és a Julianna (−28,2%).

Ha nem %-osan, hanem a viselők száma alapján elemezzük a listát, azt találjuk, hogy nőknél a legnagyobb mértékben a Hanna név viselőinek száma nőtt, 13405 fővel, utána a Lili, a Boglárka, a Nóra és a Luca következik a sorban.

A csökkenéseket tekintve a legnagyobb számban, 81887 fővel, a Mária név viselőinek száma csökkent, majd sorrendben az Erzsébet, a Ilona, a Margit és a Julianna következik.

Jegyzetek

Források

 

Magyar keresztnevek
2010-es évek